Auray – Vannes ist ein Volks- und Straßenlauf, der seit 1975 zwischen den beiden bretonischen Städten Auray und Vannes stattfindet. Seit 1992 ist die zu bewältigende Distanz ein Halbmarathon. Organisator ist die Association Courir Auray Vannes. Zum Programm gehören auch ein 10-km-Lauf zwischen Arradon und Vannes, ein 5,5-km-Lauf ohne Zeitmessung in Vannes und eine 15-km-Wanderung am Golf von Morbihan.

Strecke 
Der Start ist im Gewerbegebiet von Auray-Pluneret. Zunächst geht es südwärts nach Le Bono und Baden, danach ostwärts nach Vannes, wo sich das Ziel im Stade de Kercado befindet. Der Kurs ist wellig mit ca. 150 zu bewältigenden Höhenmetern.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 1:02:12 h, William Cheseret (KEN), 2001
 Frauen: 1:11:27 h, Rose Chelimo (KEN), 2011

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Halbmarathon (seit 1992)

1975–1991

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Frankreich
Sportveranstaltung in der Bretagne
Auray
Sport (Vannes)
Erstveranstaltung 1975